

Новиці — село в гміні Явожина-Шльонська Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Новиці — село в гміні Ліп'яни Пижицького повіту Західнопоморського воєводства